Piola (geslacht), geslacht van boktorren
Piola (merk), historisch merk motorfietsen
Piola (metrostation) van de metro van Milaan